Ребе́кка Мо́ррисон (; ) — шотландская кёрлингистка.

В составе женской сборной Шотландии участник  (в середине турнира снята с участия из-за положительного теста на COVID-19), бронзовый призёр . В составе смешанной сборной Шотландии участник . Чемпионка Шотландии  (2022),  (2018) и  (2018).

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек одного пола) играет в основном на позиции . Скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу